Заро́венье — деревня в Завеличенской волости Псковского района Псковской области России.

География 
Расположена в 2 км от северо-западной границы города Пскова, к западу от волостного центра деревни Родина.

Население 

Численность населения деревни составляла по оценке на конец 2000 года 79 жителей, по переписи 2010 года — 74 жителя.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Псковского района